Briggs se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Carmon Briggs
 Barbara Gillian Briggs